Baldwin Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Park (Kalifornien)
 Baldwin Park (Missouri)